L'espressione Western Conference può riferirsi a diverse divisioni all'interno delle leghe sportive professionistiche nordamericane:

Western Conference, nella National Basketball Association
Western Conference, nella Women's National Basketball Association
Western Conference, nella National Hockey League
Western Conference, nella Major League Soccer
nome originale della Big Ten Conference